Servas puede referirse a: 

 Servas, comuna francesa de Ain (Francia).
 Servas, comuna francesa de Gard (Francia).
 Servas Open Doors, ONG pacifista.